Парент, Пэрент () — фамилия.

Известные представители 
 Парент, Бернард (род. 1945) — канадский хоккеист, двукратный обладатель Кубка Стэнли.
 Пэрент, Гилберт (1935—2009) — канадский политический деятель, председатель Палаты общин Канады (1994—2001).
 Парент, Фредди (1875—1972) — американский бейсболист.

См. также 
 Паран — французский вариант.